Avidità – film del 1921 diretto da Franz Hofer
 Avidità – rifiuto di spendere o donare ciò che si possiede
 Avidità – in biochimica, la forza delle interazioni di legame non covalente